Флаг муниципального образования «Макса́тихинский район» Тверской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, являющийся символом статуса и самоуправления района.

Флаг утверждён 25 февраля 2005 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1890.

Описание 
Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба района с красной вертикальной полосой у древка с изображением шапки Мономаха, лежащей на зелёной подушке.

Описание герба гласит: «В лазоревом поле вверху три золотых сосновых шишки одна подле другой над пониженным поясом, образованном двумя переплетёнными серебряными нитями, из которых одна изогнута в виде трёх стропил и двух перемычек, а другая — такая же опрокинутая; оконечность в цвет поля имеет золотые края».

Символика

Примечания